Ияр () — второй месяц еврейского календаря по отсчёту от Исхода из Египта и восьмой, если считать от Сотворения мира с Тишрея. Состоит из 29 дней.

На этот месяц выпадают:
 4 — День памяти погибших в войнах Израиля и в терактах
 5 — День независимости — 5 ияра 5708 года (14 мая 1948) было образовано государство Израиль.
 18 — Лаг ба-Омер (33-й день Омера) — день смерти рабби Шимона бар Йохая, автора Книги Зоар и день, когда прекратили умирать ученики раби Акивы.
 26 — День Спасения и Освобождения — день победы над нацистской Германией и окончания Катастрофы по еврейскому календарю.
 28 — День Иерусалима — день освобождения Старого города Иерусалима в ходе Шестидневной войны 1967 года.
 В период крестоносцев в дни этого месяца были уничтожены десятки прирейнских общин.

События христианской истории 
 25 ияра — Вознесение Иисуса в 40-й день после его воскресения на Масличной горе, близ Вифании, согласно Евангелию от Луки  и Деяниям апостолов 

Месяцы еврейского календаря